Rudolf Schlesinger kan syfta på:

* Rudolf Schlesinger (1831–1912), tysk jurist
 Rudolf Schlesinger (1909–1996), amerikansk jurist